— железнодорожная станция на линиях Хандзомон, Намбоку и Юракутё, расположенная в специальном районе Тиёда в Токио. Станция обозначена номером Z-04 на линии Хандзомон, N-07 на линии Намбоку и Y-16 на линии Юракутё. Соединена подземным переходом со станцией  на линиях Гиндза и Маруноути. На станционной платформе линии Намбоку установлены платформенные раздвижные двери. На станционной платформе линии Юракутё установлены автоматические платформенные ворота.

История 
Станция была открыта 30 октября 1974 года на линии Юракутё. Платформы линии Хандзомон были открыты 21 сентября 1979 года, линии Намбоку — 30 сентября 1997 года. 

20 марта 1995 года здесь произошёл теракт.

Окрестности станции 
 Парламент Японии
 Национальная парламентская библиотека
 Верховный суд Японии

Планировка станции 
3 платформы островного типа и 6 путей.

Близлежащие станции

Ссылки 
 Tokyo Metro: Станция Нагататё